Цуно (Коти) — посёлок в Японии, в уезде Такаока префектуры Коти.
 Цуно (Миядзаки) — посёлок в Японии, в уезде Кою префектуры Миядзаки.